«Ереван» — кинотеатр в Киеве.
 «Ереван» — кинотеатр в Москве.